René Marté, écrivain français
 Esteban Marté, Les Bras de Vénus pantomime en 1 acte
 des noms de famille espagnols Marte ou Martí
prénom:
 Marté Szirmay (n.1946) sculptrice néo-zélandaise
 Marté Sánchez Villagómez, anthropologue péruvien